Итальянское королевство — франкское государство, образовавшееся на месте Лангобардского королевства в 781. После окончательного распада Каролингской империи в 887 году фактически распалось на несколько государств, правители которых вели борьбу за титул короля Италии. В 962 году (окончательно в 1014 году) было включено в состав Священной Римской империи.
 Итальянское королевство — государство в составе Священной Римской империи. Императоры Священной Римской империи носили титул королей Италии, но с XIV века подчинение было формальным. Окончательно упразднено в 1797 году.
 Королевство Италия (1805—1814) — государство в Северной Италии, образованное из Итальянской республики. 
 Королевство Италия (1861—1946) — государство, возникшее в ходе Рисорджименто и объединившее все независимые итальянские государства в единую страну под властью Сардинского королевства.

См. также 
 Италия (средневековое королевство)